Техово може да се отнася за:

 Техово, село в Община Чашка на Северна Македония;
 Техово, село в дем Воден, Гърция.

И двете села имат разговорен вариант на името Теово.